Пе́ррис () — назва кількох місцевостей у США:
  — закинуте місто в штаті Техас
  — колишня переписна місцевість в окрузі Бофорт, штат Південна Кароліна
 Перріс (Каліфорнія) (англ. Perris) — місто (англ. city) в США, в окрузі Ріверсайд штату Каліфорнія.

Див. також 
 Перріс
 Перис